Андре́й Влади́мирович Про́шин (; 19 февраля 1985, Бор) — украинский футболист, защитник и полузащитник. Имеет также российский паспорт.

Клубная карьера 
Родился в городе Бор. Начал заниматься футболом в секции местного стадиона «Водник». Затем занимался в нижегородской ДЮСШ «Сормович». Пробыл год в московском «Спартаке», затем перешёл в киевское «Динамо».

Выступал в российском клубе первого дивизиона «Химки», затем в премьер-лиге в «Томи». В 2008 году перешёл в клуб первого дивизиона «Алания» из Владикавказа. С 2010 года — игрок «Ростова». 12 октября 2011 года, вместе с тремя одноклубниками (Ребко, Иванов и Хохлов), написал заявление об увольнении. Причина — невыплата заработной платы больше трёх месяцев.

24 февраля 2012 года подписал контракт с «Сибирью». Далее перешёл в клуб Второго дивизиона «Долгопрудный», выступал в нём до конца сезона 2012/13, а с начала сезона 2013/14 — игрок дзержинского «Химика».

В июне 2014 года подписал контракт с нижегородской «Волгой», вылетевший из премьер-лиги.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Украины, участвовал в чемпионате Европы 2002 года. Был частью академии Павла Яковенко, получил от товарищей шуточное прозвище Гоблин.

Был капитаном молодёжной сборной Украины, участвовал в чемпионате мира.

Достижения 
 Участник чемпионата Европы среди юношей 2002 года
 Участник чемпионата мира среди молодёжи

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Ростов»

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)